Indonesië
 Tobu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Tobu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Japan
 Tōbu, een Japanse spoorwegmaatschappij
Letland
 Tobu (producent), de artiestennaam van de Letse muziekproducent Toms Burkovskis